

Юдино — присілок, Білохолуницький район, Кіровська область
 Юдино — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Юдино — присілок, Колпашевський район, Томська область
 Юдино — присілок, Леб'яжівський округ, Курганська область
 Юдино — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Юдино — селище, Таштагольський район, Кемеровська область